Дискография музыканта Моби

Студийные альбомы

Бонус-диски к лимитированным изданиям 
 Underwater (к Everything is Wrong)
 Little Idiot (к Animal Rights)
 Play: The B-Sides (к Play)
 Hotel: Ambient (к Hotel)
 Everyone is Gone (к Innocents)

 Концертные альбомы 

 Сборники 

Ремикс-альбомы

Видеоальбомы

 Мини-альбомы 

 Синглы 

 Альбомы, записанные под другими именами 
 Instinct Dance (Instinct Records 1991)
 Moby/Barracuda/Brainstorm/Voodoo Child
 The End of Everything (Mute Records 1996)
 Voodoo Child
 Sugar Baby (Trophy 1996)
 DJ Cake
 Baby Monkey'' (Mute Records 2004)
 Voodoo Child

Примечания

Ссылки 
 http://moby.com/discography — дискография Моби на его официальном сайте.

Моби
Моби
Моби